A 61.ª edição da Volta à Romandia disputou-se de 1 de maio a 6 de maio de 2007 com um percurso de 667,1 km dividido num prólogo inicial e 5 etapas, com início em Friburgo, e final em Lausana.
O vencedor foi o neerlandês Thomas Dekker, cobrindo a prova a uma velocidade média de 38,2 km/h.

Etapas

Classificações 

Assim ficaram os dez primeiros da classificação geral da segunda edição da Volta à Romandia

Referências

Ligações externas 
 Volta à Romandia em Procyclingstats

UCI ProTour de 2007
2007
2007 no ciclismo
2007 na Suíça